Solitüde steht für:
 Solitüde (Flensburg), Stadtbezirk und Strandbad an der Flensburger Förde
 klassizistisches Gebäude in Dessau-Wörlitz, siehe Sieglitzer Berg #Solitüde
 Sommersitz der Äbtissin von Herford in der Gemeinde Hiddenhausen in Nordrhein-Westfalen, siehe Sundern (Hiddenhausen)

Siehe auch:
 Solitude (Begriffsklärung)